Pazifischer Krieg bezeichnet mehrere Konflikte:

 Spanisch-Südamerikanischer Krieg (1864–1866)
 Salpeterkrieg (1879–1884)
 Pazifikkrieg (1937–1945) als Teil des Zweiten Weltkriegs